Львовский театр Бориса Озерова «Гаудеамус» — театр возник из студенческого театра эстрадных миниатюр факультета автоматики Львовского Политехнического института в 1962 году.

14 марта 1967 года состоялась премьера спектакля «Эхо фестиваля» — спектакль состоявший из студенческих миниатюр из жизни — «профессор-студент». В том же году выходит премьера «Этюды, продиктованные временем». В первом отделении шла пьеса М. Розовского «Целый вечер как проклятые», во втором — серия студенческих миниатюр.

В 1969 году театр «Гаудеамус» на фестивале студенческих театров в г. Горьком играет пьесу Ф. Кривина «Происшествие». В дальнейшие годы театр ставит «Горе от ума» А. Грибоедова (спектакль был запрещен), «Оптимистическую трагедию» Вс. Вишневского, пьесы Л. Петрушевской «Сырая нога», «Чинзано».

За 47 лет театр выпустил свыше восьмидесяти спектаклей. Спектакли «Инцидент», «Ищите женщину», «Утиная охота», «Оптимистичная трагедия», «Двое на качели», «Чайка», «Ромео и Джульетта „Точка зрения“», «Цирк да и довольно», «Афинские вечера» и др.

Отзывы 
 
 
Основатель студенческого театра «Гаудеамус» Борис Георгиевич Озеров скончался на 72-м году жизни 22 июня 2014 года во Львове.

Примечания 

Культура Львова
Театры Львова